Фёдор Сергеевич Аристов (1912—2005) — советский работник промышленности, директор вертолетного завода, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 8 октября 1912 года в Риге в рабочей семье. Первая мировая война вынудила семью переехать в Воронеж.

После семи классов школы поступил в Воронежский авиационный техникум, окончив который стал работать на Воронежском авиазаводе — сначала мастером, затем старшим мастером, а вскоре был назначен заместителем начальника сборочного цеха. В 1934 году был рекомендован на только что построенный Казанский авиазавод начальником сборочного цеха. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал двухмоторный пикирующий бомбардировщик По-2 и тяжелый дальний бомбардировщик Пе-8.

В 1954 году Аристов закончил самолетостроительный факультет Казанского авиационного института и продолжал работу на авиазаводе, который после войны перешел на выпуск гражданских самолетов. Несколько лет работал начальником производства завода, был секретарем его парткома. В 1961 году Фёдор Сергеевич был назначен директором Казанского вертолетного завода и работал на нем по 1975 год. Выйдя на пенсию по состоянию здоровья, продолжил работу в экспортном отделе, где еще десять лет принимал участие в работе по организации поставок казанских вертолетов за рубеж. Затем находился на заслуженном отдыхе.

Занимался общественной деятельностью, избирался членом горкома и обкома КПСС, депутатом городского совета.

Умер 27 января 2005 года, похоронен рядом с женой — Ириной Александровной.

Награды 
 В 1971 году Ф. С. Аристову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.
 Также награждён вторым орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени (1944, 1949, 1957) и медалями.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Татарстана

Примечания

Ссылки 
 АРИСТОВ Фёдор Сергеевич на сайте lib.znate.ru
 Казанский вертолетный завод отпраздновал 100-летие Федора Сергеевича Аристова
 АРИСТОВ Фёдор Сергеевич

Члены КПСС
Герои Социалистического Труда в Латвии
Выпускники Казанского технического университета